Анатай (Анатолий) Ибраимов () — советский киргизский легкоатлет, специалист по бегу на длинные дистанции. Выступал на всесоюзном уровне в 1970-х годах, бронзовый призёр чемпионата СССР и Спартакиады народов СССР, победитель первенств всесоюзного и республиканского значения. Представлял Фрунзе и спортивное общество «Алга». Мастер спорта СССР.

Биография 
Анатай Ибраимов родился 3 февраля 1948 года в селе Чёч-Дёбё Манасского района Таласской области Киргизской ССР. Увлёкся бегом ещё во время учёбы в школе, выступал в основном на дистанциях 1500, 3000 и 5000 метров.

Впоследствии занимался лёгкой атлетикой во Фрунзе, выступал за добровольное спортивное общество «Алга». В 1969 году выполнил норматив мастера спорта СССР. В 1972 году окончил Киргизский государственный институт физической культуры.

Впервые заявил о себе на взрослом всесоюзном уровне в сезоне 1973 года, когда на чемпионате СССР в Москве в зачёте бега на 5000 метров финишировал седьмым.

В 1974 году на следующем чемпионате СССР в Москве в той же дисциплине показал пятый результат.

В 1975 году на 5000-метровой дистанции завоевал бронзовые награды на Мемориале братьев Знаменских в Москве и на чемпионате страны в рамках VI летней Спартакиады народов СССР в Москве, тогда как на всесоюзных соревнованиях в Подольске превзошёл всех соперников и установил свой личный рекорд — 13:38.6.

В апреле 1976 года на Мемориале Знаменских в Сочи в беге на 5000 метров финишировал девятым.

После завершения спортивной карьеры проявил себя как спортивный функционер. С 1982 года занимал должность председателя Таласского областного комитета спорта, с 1983 года — председатель спорткомитета Токтогульского района, с 1986 года — председатель спорткомитета Манасского района.

Умер в 1989 году в Манасском районе.

Примечания 

Бегуны на длинные дистанции СССР
Мастера спорта СССР
Спортсмены Бишкека
Выпускники Кыргызской государственной академии физической культуры и спорта